Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji AEGON International 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Nuria Llagosteraová Vivesová a María José Martínezová Sánchezová, který se rozhodl na turnaji nestartovat.

Úlohu favoritek z pozice prvního nasazeného páru splnily Ruska Naděžda Petrovová hrající se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou, které získaly titul po finálové výhře nad rumunsko-českou dvojicí Monica Niculescuová a Klára Zakopalová po dvousetovám průběhu 6–3 a 6–3.

Nasazení párů 
 ' Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (vítězky)
  Liezel Huberová /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (semifinále)
  Flavia Pennettaová /  Jelena Vesninová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

AEGON International 2013